Lengefeld (Anrode), een plaats in de gemeente Anrode in de Duitse deelstaat Thüringen
Lengefeld (Blankenhain), een plaats in de gemeente Blankenhain in de Duitse deelstaat Thüringen
Lengefeld (Gera), een stadsdeel van Gera in de Duitse deelstaat Thüringen
Lengefeld (Hessen), een plaats in de gemeente Korbach in de Duitse deelstaat Hessen
Lengefeld (Naumburg), een plaats in de gemeente Naumburg (Saale) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Lengefeld (Saksen), een plaats in de gemeente Pockau-Lengefeld in de Duitse deelstaat Saksen
Lengefeld (Sangerhausen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt